Atle kan syfta på:

 Atle (namn) – ett fornnordiskt mansnamn
 Atle – i de nordiska fornaldarsagorna, se Attila

Isbrytare 
 Atle – en isbrytare tagen i tjänst 1926
 Atle – en isbrytare tagen i tjänst 1974
 Atle-klass – en fartygsklass av isbrytare

Övrigt 
 Atle (företag), idag ägt av Bure Equity